
Dit is een lijst met afleveringen van de Duitse televisieserie Stadtklinik. De serie telt 12 seizoenen. Een overzicht van alle afleveringen is hieronder te vinden.

Seizoen 1

Seizoen 2

Seizoen 3

Seizoen 4

Seizoen 5

Seizoen 6

Seizoen 7

Seizoen 8

Seizoen 9

Seizoen 10

Seizoen 11

Seizoen 12 

Stadtklinik, Lijst van afleveringen van